Бжези́ны () — топоним в Польше:

Административные единицы 
 Бжезины (гмина, Бжезинский повят)
 Бжезины (гмина, Калишский повят)

Населённые пункты 
 Бжезины — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Бжезинский повят. 
 Бжезины — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Бжезины-Колёнья — деревня в Польше в гмине Почесна Ченстоховского повята в Силезском воеводстве.